JLP est un sigle qui peut désigner :
 Jamaica Labour Party (en français, Parti travailliste de Jamaïque), un parti politique jamaïcain ;
 John Lewis Partnership, une société britannique qui exploite les grands magasins John Lewis & Partners, les supermarchés Waitrose & Partners, ses services bancaires et financiers et d'autres activités liées au commerce de détail.